Kardinalsubdekan (eigtl. Subdekan des Heiligen Kollegiums, lat. Subdecanus Sacri Collegii) ist die Bezeichnung des Vertreter des Kardinaldekan. Er steht in der Rangfolge der Kardinäle an zweiter Stelle.

Quellen 
 
 

!Subdekan